

Localidades

Arismendi (cidade), cidade venezuelana, capital do município de Arismendi (Barinas);
Arismendi (Barinas), município venezuelano do estado de Barinas;
Arismendi (Sucre), município venezuelano do estado de Sucre;
Arismendi (Nueva Esparta), município venezuelano do estado de Nueva Esparta.

Pessoas

Diego Arismendi (1988), futebolista uruguaio que atua como volante;
Daniel Arismendi (1982), futebolista venezuelano que atua como atacante.

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes